Портуондо () — испанская фамилия:
 Нуньес Портуондо, Эмилио (1898—1978) — кубинский политический деятель;
 Портуондо, Омара (род. 1930) — кубинская певица